Dots – gioco di strategia
 Directly observed treatment, short-course (Dots) – progetto promosso dall'Organizzazione mondiale della sanità per combattere la tubercolosi
 Dots – cortometraggio del 1940 diretto da Norman McLaren

Pagine correlate 
Dot